Sulšecy ist der obersorbische Ortsname von

 Sollschwitz (Göda), Ortsteil der Gemeinde Göda, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Sollschwitz (Wittichenau), Ortsteil der Stadt Wittichenau, Landkreis Bautzen, Sachsen